Kuai peut désigner :
 Kuai, la forme courte de Kuai Dafu
 Kuai, expression familière pour l'unité monétaire chinoise yuan, voir renminbi
 Kuai, ancien plat chinois